Flight Log: Arrival () — шестой мини-альбом южнокорейского бой-бенда GOT7, выпущенный 13 марта 2017 года лэйблом JYP Entertainment. Альбом содержит 8 синглов включая ведущий «Never Ever». Альбом является третьеим и последним альбомом из серии Flight Log группы.

Трек-лист

Чарты

Победы

Музыкальные программы

Примечания 

Мини-альбомы Got7